Marko Mitrović (voetballer, 1978), Servisch voormalig voetballer
Marko Mitrović (voetballer, 1992), Zweeds voetballer